La indumentaria del Young Boys es camiseta amarilla, pantaloneta negra y medias amarillas. Como resultado, el apodo más común del equipo es Die Gelb-Schwarzen (Los negriamarillos). Su mascota es un Oso pardo llamado «Mani», Actualmente el Young Boys es el principal asociado publicitario, y el actual titular de los derechos de la camiseta es Plus500, el proveedor es la multinacional estadounidense, Nike.

Historia y evolución 
 Marca deportiva actual: Nike
 Uniforme titular: Camiseta amarilla, pantaloneta negra, medias amarillas.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantaloneta amarilla o negra, medias negras.
 Tercer uniforme: Camiseta blanca, pantaloneta blanca y medias blancas.

Proveedores y patrocinadores

Evolución cronológica

Titular

Alternativo

Tercero

Arquero

Notas y referencias 

BSC Young Boys
BSC Young Boys